Warda ou Ouarda (en arabe : , littéralement « rose ») est un prénom arabe notamment porté par :

Prénoms 
 Warda Al Jazairia (1939-2012), une chanteuse algérienne ;
 Warda Turki, une femme politique tunisienne.

Noms 

 Amr Warda (1993-), footballeur égyptien.
 Esraa Warda, danseuse et enseignante algéro-américaine
 Pascale Esho Warda (1961-), femme politique irakienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom arabe